Il doppio del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Marco Crugnola che hanno battuto in finale Catalin-Ionut Gard e Matwé Middelkoop 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Marco Crugnola (Campioni)
 Ilija Bozoljac /  Carlos Poch-Gradin (quarti di finale)

 Lamine Ouahab /  Jose-Antonio Sanchez-De Luna (primo turno)
 Stephen Amritraj /  Mustafa Ghouse (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2008